Brian Aherne (1902-1986), acteur anglais ;
 Richard Aherne (1911-2002), acteur irlandais ;
 Tom Aherne (1919-1999), footballeur irlandais.